Рыкулино — название населённых пунктов в России:

 Рыкулино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Рыкулино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Рыкулино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Рыкулино — деревня в Кашинском районе Тверской области.